Condesa Leopoldina de Sternberg (María Leopoldina Walburga Eva; Viena, 11 de diciembre de 1733 - Valtice, 1 de marzo de 1809) fue una princesa consorte de Liechtenstein, a través de su matrimonio el 6 de julio de 1750 con el futuro príncipe Francisco José I de Liechtenstein.

Después de la muerte de su esposo, ella residió con su hija María Josefa Hermegilda en Viena.

Matrimonio y descendencia 
María Leopoldina se casó en Feldsberg el 6 de julio de 1750 con el futuro príncipe Francisco José I de Liechtenstein (1726 - 1781). 

De esta unión nacieron ocho hijos:
 José Francisco (1752 - 1754), muerto en la infancia.
 Leopoldina María (1754 - 1823), casada con el landgrave Carlos Manuel de Hesse-Rotenburg (1746 - 1812).
 María Antonia (1756 - 1821), nunca se casó.
 Francisco José (1758 - 1760), muerto en la infancia.
 Luis I (1759 - 1805), casado con la condesa Carolina de Manderscheid-Blankenheim (1768 - 1831).  
 Juan I José (1760 - 1836), casado con la landgravina Josefa Sofía de Fürstenberg-Weitra (1776 - 1848). 
 Felipe José (1762 - 1802), nunca se casó.
 María Josefa (1768 - 1845), casada con el príncipe Nicolás Esterházy de Galántha (1765 - 1833).

Ancestros

Referencias 

Princesas consortes de Liechtenstein
Nacidos en Viena
Liechtensteinianas del siglo XVIII
Liechtensteinianas del siglo XIX